Якубяк () — польская фамилия.

Известные носители
 Якубяк, Себастьян (род. 1993) —  немецкий футболист.